Сегунда 1953/1954 () — 23-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. В чемпионате приняли участие 32 команды.

Северная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Южная группа

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Турнир за места в Примере

Результаты матчей

Турнир за места в Сегунде

Группа I

Результаты матчей

Группа II

Результаты матчей

Ссылки 
 Второй дивизион Испании 1953/54 на lafutbolteca.com  

1953/1954
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1953 году
Спорт в Испании в 1954 году